Jean-Louis Fiszman (1953-2021), un dessinateur français ;
 Julie Fiszman (1974- ), une femme politique belge ;
 Marc Fiszman, (1973- ), producteur de cinéma français.

Voir aussi 
 Fishman
Patronyme polonais
Patronyme germanique
Patronyme juif